Mužská dvouhra Erste Bank Open 2022 probíhala v druhé polovině října 2022. Do singlové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu ve Wiener Stadthalle nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl šestý hráč světa Alexander Zverev z Německa, který na okruhu absentoval od červnového zranění kotníku z French Open. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal nenasazeného Kanaďana Denise Shapovalova po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsal po triumfu na Los Cabos Open druhého vítězství, které představovalo jeho patnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý z kategorie ATP Tour 500. Již postupem do finále získal jako šestý tenista jistotu účasti na turínském Turnaji mistrů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2022
ATP Tour 2022